Argentína
San Isidro, város Buenos Aires tartományban
San Isidro, Catamarca tartomány Valle Viejo megyéjének székhelye

 Mexikó
San Isidro, település Chiapas állam Pijijiapan községében
San Isidro, település Coahuila állam Viesca községében

 Spanyolország
San Isidro, település Alicante tartományban